Корретхер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корретхер, Милли (род. 1974) — пуэрто-риканская певица.
 Корретхер, Хуан Антонио (1908—1985) — пуэториканский революционер, поэт и писатель, участник борьбы за независимость Пуэрто-Рико.